FINA Water Polo World League 2004 – competizione di pallanuoto femminile
FINA Water Polo World League 2004 – competizione di pallanuoto maschile